Пятиго́рский — посёлок в Предгорном районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года являлся административным центром сельского поселения Пятигорский сельсовет.

География 
Расстояние до краевого центра: 156 км.

Расстояние до районного центра: 37 км.

История 
В конце 1920 годов прибыла кавалерийская конница Котовского из Могилёвской области и расположилась на территории будущего посёлка. По решению краевых партийных и советских органов на базе Летних военных лагерей был организован новый мясомолочный совхоз под № 25, который должен был обеспечить своей продукцией близлежащие города — курорты.

10 февраля 1933 года Президиум ВЦИК перечислил земельный участок молочно-овощного совхоза № 25 из Георгиевского района в состав сельской местности города Пятигорска.

С 1972 года поселение стало называться посёлок Пятигорский

Население 

По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения преобладают русские (84 %).

Инфраструктура 
 Дом Культуры
 Районная детская библиотека — филиал № 19 — ул. 40 лет Октября,10.
 Пятигорская участковая больница — ул. Красноармейская,25.
 Аптека — ул. Пятигорская 7"А"

Образование 
 Детский сад № 25 комбинированного вида
 Детский сад № 47 комбинированного вида
 Средняя общеобразовательная школа № 14

Транспорт 
 Маршрутное такси № 117: Пятигорск (Верхний рынок) — Пятигорский

Связь 
 Фиксированная связь и ADSL
Ставропольский филиал Ростелекома.

 Сотовая связь 2G/3G/4G
МегаФон, Билайн, МТС.

Русская православная церковь 
 Храм Серафима Саровского. Строительство храма началось в 2006 году, а в январе 2011 года было установлено 6 куполов
 Часовня в честь Александра Невского. Освящена 1 августа 2012 года

Кладбище 
В районе улицы Урожайной расположено общественное открытое кладбище площадью 4 тыс. м².

Общественные организации 
 В 2010 году в посёлке Пятигорском организовано Пятигорское станичное казачье общество Терского казачьего войска.

Люди, связанные с посёлком 
 Голосов, Алексей Федотович (1926) — участник Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, кавалер ордена Славы II и III степени

Памятники 
 Памятник В. И. Ленину. 1965 год

Памятники археологии 
Согласно Постановлению главы администрации Ставропольского края

Ссылки 
 Пятигорский сельсовет
 Официальный сайт предгорного района

Примечания 

Населённые пункты Предгорного района